Mecz o Superpuchar Białorusi 2010 był pierwszym spotkaniem w historii tego trofeum. Brali w nim udział zwycięzca ligi oraz pucharu krajowego.

Przypisy 

Superpuchar Białorusi w piłce nożnej
2010 w piłce nożnej
2010 na Białorusi